Немовичи — название населённых пунктов на Украине:

 Немовичи — посёлок в Немовичском сельском совете Сарненского района Ровненской области.
 Немовичи — село в Немовичском сельском совете Сарненского района Ровненской области.